Seale – villaggio del Surrey in Inghilterra

Persone 
 Bobby Seale – attivista afroamericano statunitense cofondatore delle Pantere Nere
 Douglas Seale – attore e doppiatore inglese
 John Seale – direttore della fotografia australiano